Ernoul steht für
Ernoul (Chronist) des 12. Jh.
Jean Ernoull (1829–1899), französischer Politiker